Тепепатласко има више значења:

 Тепепатласко, Ел Љано (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепепатласко (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику